Платен, Бальцар фон: Платен, Бальцар фон (1766—1829) — шведский инженер и политик, строитель Гёта-канала, генерал-губернатор Норвегии.
 Платен, Бальцар фон (1804—1875) — шведский политик, министр иностранных дел.
 Платен, Бальцар фон (1898—1984) — шведский инженер, изобретатель абсорбционного холодильника и основатель фирмы Electrolux.